Vigsø har flere betydninger:
 Vigsø (ø) – en ø i Smålandsfarvandet i Vigsnæs Sogn, Guldborgsund Kommune
 Vigsø (Vigsø Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vigsø Sogn, Thisted Kommune